McCalls Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 McCalls Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 McCalls Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 McCalls Branch (Missouri), Fluss im Bundesstaat Missouri
 McCalls Branch (South Carolina), Fluss im Bundesstaat South Carolina